Національна фільмотека () — польська державна культурна інституція, розміщена у Варшаві. Створена 29 квітня 1955 року указом Президії Уряду. Діяльність розпочала 15 червня 1955 року.

До 1970 р. існувала під назвою «Центральний кіноархів» (), а згодом, до 1987 р., як «Польська фільмотека» ().

Від початку свого існування було членом Міжнародної федерації кіноархівів, яка об'єднує більшість кіноархівів світу. Колекція Національної фільмотеки є однією з найбільших в Європі. Від 2009 року входить до Асоціації європейський кіноархівів.

До статутних завдань Фільмотеки належить:
 зберігання культурної спадщини польського кінематографу та вибраних творів світового кіно,
 нагромадження різних форм кіно-історичної документації (фото, плакати, преса, сценарії), а також систематичне відновлення і опрацювання

Серед колекції фільмотеки можна знаходяться:
 близько 2000 польських художніх фільмів від 1908 року
 близько 100 тисяч документальних та короткометражних фільмів
 близько 370 тисяч фотографій, з яких 130 тисяч були оцифровані для Фототеки

В рамках проекту діє Фототека — інтернет-сервіс, який репрезентує колекцію фото Національної фільмотеки, які представляють історію польського кінематографу.

Національна фільмотека опікується програмою Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, ціллю якої є розповсюдження фільмів високої художньої вартості в кінотеатрах по всій Польщі.

Примітки

Джерела 
 O Filmotece Narodowej (На сайті Національної фільмотеки)

Посилання 
 http://www.fn.org.pl Сайт Національної фільмотеки

Кінематографічні організації Польщі
Польща